Jimma Horo, un district actuel de la zone Kelam Welega dans la région Oromia ;
 Jimma Horo, l'ancien district de la zone Misraq Welega comprenant la ville de Shambu, également  dans la région Oromia, aujourd'hui dans la zone Horo Guduru Welega.

Voir aussi 
 Jimma
 Jimma (zone)